Golestān, auch Gulistan () steht für:
 Golestan (Provinz), eine Provinz im Norden des Irans
 Golestan (Stadt), Stadt in der Provinz Teheran im Iran
 Golestan (Afghanistan), ein Distrikt in der Provinz Farah in Afghanistan
 Golestan (Saadi), Gedicht- und Geschichtensammlung von Saadi
 eine Komposition von Kaikhosru Shapurji Sorabji, inspiriert durch das Werk von Saadi
 Golestan-e-Honar, Buch aus dem Jahr 1598
 Fürstentum Golestan, eines der armenischen Fünf Fürstentümer von Karabach
 Festung Golestan im Fürstentum Golestan (3 km vom Dorf Golestan/Gülüstan/Gjulistan)

Familienname:
 Ebrāhim Golestān (* 1922), iranischer Erzähler, Filmautor und Regisseur
 Lili Golestan (* 1944), iranische Übersetzerin und Kuratorin
 Stan Golestan (1875–1956), rumänischer Komponist und Musikkritiker

Siehe auch:
 Gülistan
 Gülüstan
 Guliston